Соложенкин — фамилия. Известные носители:

 Соложенкин, Евгений Александрович (род. 1966) — советский и российский шахматист, тренер по шахматам.
 Соложенкин, Пётр Михайлович (род. 1930) — таджикистанский и российский учёный (физикохимия).